Il doppio del torneo di tennis Nagoya Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Nagoya Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Johan Carlsson e David Lewis. In finale hanno sconfitto Shūzō Matsuoka e Shigeru Ota con il punteggio di 7-5, 6-2.

Teste di Serie

  Bruce Derlin /  Christian Saceanu (semifinali)
  Menno Oosting /  Roger Smith (primo turno)

  Mike Briggs /  Ted Scherman (primo turno)
  Sláva Doseděl /  Joseph Russell (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Nagoya Challenger 1990